Golobina je ime, ki se navezuje na tri slovenske jame:

Parska golobina, jama pri Pivki
Golobina, ponorna jama potoka Obrh na Loškem polju
Golobina, jama  pri naselju Banjšice